Henri d'Orléans (1568-1595), duc de Longueville ;
 Henri d'Orléans (1583-1652), marquis de Rothelin ;
 Henri II d'Orléans-Longueville (1595-1663), duc de Longueville ;
 Henri d'Orléans (1655-1691), marquis de Rothelin ;
 Henri d'Orléans (1822-1897), duc d'Aumale ;
 Henri d'Orléans (1847-1847), fils du précédent ;
 Henri d'Orléans (1867-1901), fils de Robert d'Orléans, duc de Chartes ;
 Henri d'Orléans (1908-1999), comte de Paris, prétendant orléaniste au trône de France ; fils de Jean d'Orléans, duc de Guise ;
 Henri d'Orléans (1933-2019), comte de Clermont, puis comte de Paris et duc de France à partir de 1999, prétendant orléaniste au trône de France ; fils du précédent.